Azzurro (lied), een lied van Paolo Conte, gezongen door Adriano Celentano
Azzurro (film), een film uit 2000